Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 3001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 14 sierpnia 1904 do 5 stycznia 1989. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

3001-3100

3101-3200

3201-3300

3301-3400

3401-3500

3501-3600

3601-3700

3701-3800

3801-3900

3901-4000

Przypisy 

Lista planetoid 003001-004000